Z.C.Chen se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Zui Ching Chen
 Zui Zuei Ching Chen